Uhrentest ist die Bezeichnung für psychologische Abklärungsprüfungen, die im Zusammenhang mit Uhren stehen:

 Mackworth Clock-Test, Test zur Klärung von Wachsamkeit und Aufmerksamkeit
 Uhren-Zeichen-Test, einfacher Schnelltest zur Abklärung von Demenz